Miejscowości w USA:
 Rupert – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Minidoka
 Rupert – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Rupert – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Greenbrier
 Rupert – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
Gminy w USA:
 Rupert (ang. Rupert Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
A także:
 Rupert – forma imienia Robert
 Rupert – serial animowany
 Rupert – książę legnicki
 Rupert – rzeka we wschodniej Kanadzie